Лига чемпионов УЕФА 2004/05 — 13-й розыгрыш Лиги чемпионов УЕФА и 50-й розыгрыш Кубка европейских чемпионов. Финал прошёл 25 мая 2005 года на «Олимпийском стадионе Ататюрка» в Стамбуле. Победителем стал «Ливерпуль», обыгравший в финале «Милан» в серии послематчевых пенальти со счётом 3:2 (игровое время матча завершилось со счётом 3:3).

Рейтинг ассоциаций 

Рейтинг футбольных ассоциаций и соответственно распределение мест в Лиге чемпионов 2004/2005 среди стран формировался на основании таблицы коэффициентов УЕФА, в которой для этого розыгрыша учитывались результаты выступлений клубов в официальных европейских клубных соревнованиях с сезона 1998/1999 до сезона 2002/2003 включительно.

Участники 
Основная статья: Лига чемпионов УЕФА 2004/2005 (составы)

В розыгрыше Лиги чемпионов 2004/05 участвуют 72 команды из 48 ассоциаций УЕФА. Каждая ассоциация имеет право представить на участие в розыгрыше определённое количество команд в соответствии с коэффициентом после еврокубкового сезона 2002/03 каждой из ассоциаций:
 Ассоциации, занявшие места с 1 по 3 (Испания, Италия и Англия): 4 команды
 Ассоциации, занявшие места с 4 по 6 (Франция, Германия и Греция): 3 команды
 Ассоциации, занявшие места с 7 по 15: 2 команды
 Ассоциации, занявшие места с 16 по 49: 1 команда
Первый квалификационный раунд
 20 чемпионов ассоциаций, занявших места с 29 по 49 (кроме Лихтенштейна)
Второй квалификационный раунд
 10 клубов, победивших в первом квалификационном раунде
 12 чемпионов ассоциаций 17-28 мест
 6 клубов, занявшие вторые места в ассоциациях 10-15 мест
Третий квалификационный раунд
 14 клубов, победивших во втором квалификационном раунде
 6 чемпионов ассоциаций 11-16 мест
 3 клуба, занявшие вторые места в ассоциациях 7-9 мест
 6 клубов, занявшие третьи места в ассоциациях 1-6 мест
 3 клуба, занявшие четвёртые места в ассоциациях 1-3 мест
Групповой этап
 16 клубов, победивших в третьем квалификационном раунде
 10 чемпионов ассоциаций 1-10 мест, в том числе действующий победитель турнира
 6 клубов, занявшие вторые места в ассоциациях 1-6 мест
Плей-офф
 16 команд, занявших первые и вторые места на групповом этапе

 Список клубов-участников

Расписание

Квалификация

Первый квалификационный раунд

Второй квалификационный раунд

Третий квалификационный раунд

Групповой раунд

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

Плей-офф

Сетка

1/8 Финала 

|}

1/4 Финала 

|}

1/2 Финала 

|}

Финал

Лучшие бомбардиры 
Голы, забитые в квалификации, не учитываются.
 8 голов
  Руд ван Нистелрой (Манчестер Юнайтед)
 7 голов
  Адриано (Интер)
  Рой Макаай (Бавария)
 6 голов
  Сильвен Вильтор (Лион)
  Эрнан Креспо (Милан)
  Андрей Шевченко (Милан)
 5 голов
  Иван Класнич (Вердер)
  Обафеми Мартинс (Интер)
  Тунджай Санли (Фенербахче)
  Дидье Дрогба (Челси)
  Тьерри Анри (Арсенал)
  Майкл Эссьен (Лион)
  Луис Гарсия (Ливерпуль)

Примечания

Ссылки 
 Лига чемпионов 2004/05 на сайте УЕФА
 Матчи Лиги чемпионов 2004/05
 Лига чемпионов 2004/05 на сайте «Спорт-Экспресс»
 Статистика Еврокубков сезона 2004/05 на сайте RSSSF

2004
Футбол в Европе в 2004 году
Футбол в Европе в 2005 году